Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2017 проводился с 18 по 22 января 2017 в городе Абердин среди как мужских, так и женских юниорских команд.

В чемпионате принимало участие 8 юниорских мужских и 7 юниорских женских команд (кёрлингистам должно было быть на момент начала чемпионата не более 21 года).

Победители мужского и женского турниров получали право как юниорские сборные Шотландии выступать на , который состоялся в феврале 2017 в городе Каннын (Южная Корея).

Победителями мужского турнира стала (впервые) команда скипа Кэмерона Брайса, победившая в финале команду скипа Росса Уайта. Бронзовые медали завоевала команда скипа Cameron McNay.

Победителями женского турнира стала (во 2-й раз и 2-й раз подряд) команда скипа Софи Джексон, победившая в финале команду скипа Karina Aitken. Бронзовые медали завоевала команда скипа Lisa Davie.

Мужчины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк 
21 января, 16:00

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 21 января, 20:15

Полуфинал. 22 января, 10:00

Финал. 25 февраля, 16:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Karina Aitken  ||  * ||12:2|| 6:7|| 9:2||10:4||10:2||5:14|| 4 || 2 ||3
|-
| 2||align=left|Beth Dandie    ||2:12||  * || 4:8|| 9:8|| 4:8|| 8:4|| 6:9|| 2 || 4 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
| 3||align=left|Lisa Davie     || 7:6|| 8:4||  * || 5:6|| 7:4|| 9:2|| 4:9|| 4 || 2 ||2
|-
| 4||align=left|Beth Farmer    || 2:9|| 8:9|| 6:5||  * || 5:8||11:5|| 6:7|| 2 || 4 ||6
|-
| 5||align=left|Amy MacDonald  ||4:10|| 8:4|| 4:7|| 8:5||  * ||10:2|| 4:8|| 3 || 3 ||4
|-
| 6||align=left|Molly Keen     ||2:10|| 4:8|| 2:9||5:11||2:10||  * ||1:12|| 0 || 6 ||7
|- bgcolor=#ccffcc
| 7||align=left|Софи Джексон ||14:5|| 9:6|| 9:4|| 7:6|| 8:4||12:1||  * || 6 || 0 ||1
|}
  Проходят в плей-офф.

 Плей-офф Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 21 января, 20:15Полуфинал. 22 января, 10:00Финал.' 22 января, 14:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Шотландии 2017

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в Шотландии в 2017 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Абердине
Январь 2017 года